О́льбрихт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ольбрихт, Бернд (род. 1956) — немецкий гребец-байдарочник.
 Ольбрихт, Фридрих (1888—1944) — генерал пехоты германской армии (1940).